La Vigna ima više značenja:
 La Vigna, Como
 La Vigna, Massa-Carrara